Rečica kan syfta på:

Kroatien 

 Rečica Kriška, ort, Zagrebs län,

Nordmakedonien 

 Golema Rečica, ort, Opsjtina Tetovo,